Choudens peut faire référence à:
 Antony Choudens (1849-1902), éditeur de musique et compositeur français
 Paul de Choudens (1850-1925), éditeur de musique et librettiste français
 Xavier de Choudens (né en 1973), scénariste et réalisateur français
 Les Éditions Choudens, maison d'édition d'ouvrages musicaux fondée en 1845